Tustrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tustrup (Fræer Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Fræer Sogn
 Tustrup (Glesborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Glesborg Sogn
 Tustrup (Hørning Sogn) – et ejerlav og en herregård i Hørning Sogn
 Tustrup (Jebjerg Sogn) – en bebyggelse i Jebjerg Sogn
 Tustrup (Nørager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørager Sogn